Cypridinidae är en familj av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Cypridinidae i överfamiljen Cypridinoidea, ordningen Myodocopida, klassen musselkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Myodocopida, klassen musselkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cypridinidae 27 arter. 

Cypridinidae är enda familjen i överfamiljen Cypridinoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Cypridinidae